Aleksandr Charitonow (ur. 1971) – ukraiński separatysta, w 2014 ludowy gubernator Ługańskiej Republiki Ludowej
 Aleksandr Charitonow (ur. 1976) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Charitonow (ur. 1983) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Charitonow (ur. 1986) – rosyjski szachista